Johannisört kan avse:
 Äkta johannesört –  Hypericum perforatum, en flerårig växt med gula blommor
 Johannisört –  Filipendula ulmaria, en ört i släktet älggräs i familjen rosväxter, bygdemål för älggräs